Columbia County je jméno osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Columbia County (Arkansas)
 Columbia County (Florida)
 Columbia County (Georgie)
 Columbia County (New York)
 Columbia County (Oregon)
 Columbia County (Pensylvánie)
 Columbia County (Washington)
 Columbia County (Wisconsin)

Související články 
 Columbiana County – okres státu Ohio